

Sigle 
 TransManche Link – società anglo-francese

Codici 
 TML – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Tamale (Ghana)